Spangen (Rotterdam), een wijk in Rotterdam
Spangen (televisieserie), een Nederlandse televisieserie